Tatiana Alvim (Rio de Janeiro, 1990) é uma atriz brasileira.

Ingressou no teatro aos dez anos, num curso ministrado por Paloma Riani e Marta Paret na Casa de Cultura Laura Alvim. A partir daí, não parou mais, tendo estudado com grandes profissionais da área no Rio de Janeiro, com destaque para João Brandão e Sura Berditchevsky, (Tablado), Daniel Hertz (Casa de Cultura Laura Alvim) e Maria Lúcia Priolli (Cia. de Teatro Marília Pera), com quem participou de diversos espetáculos musicais infantis, como Saltimbancos, Peter Pan, Cinderela, entre outros.

Carreira

Na televisão 
 2013 - Sangue Bom - Socorro
 2008 - Queridos Amigos - Camila
 2006 - JK - Beatriz Soares

Ligações externas 
 

Atrizes do Rio de Janeiro (estado)